Windham (Connecticut)
 Windham (Maine)
 Windham (Nova Hampshire)
 Windham (Nova York)
 Windham (Ohio)
 Windham (Vermont)